Finalen om Europamesterskabet i fodbold 2004 var den 12. finale siden turneringens etablering i 1960. Den blev spillet den 4. juli 2004 på Estádio da Luz i Portugals hovedstad Lissabon, og skulle finde vinderen af Europamesterskabet i fodbold 2004. De deltagende hold var værtsnationen , der gik ind til finalen som favoritter, og så  der spillede deres kun anden EM-slutrunde. Begge hold havde kvalificeret sig til slutspillet fra gruppe A i turneringens gruppespil, hvor Grækenland vandt 2-1 i holdenes første møde i åbningskampen.

Grækenland vandt finalen med 1-0, efter at der ved turneringens start havde været 80-1 i odds på holdet som ny europamester. Angelos Charisteas scorede efter 57 minutter kampens eneste mål, da han efter et hjørnespark scorede på hovedstød. I hele kampen var grækerne defensivt indstillet, og baserede deres taktik på kontraangreb. Portugal havde bolden 58 procent af tiden.

Kampen blev ledet af den tyske dommer Markus Merk.

Kampen

Detaljer

Statistik

Eksterne henvisninger 
 Europamesterskabet 2004 på UEFAs hjemmeside

Referencer 

Finalen
2004 - Finalen
Portugals fodboldlandshold
Grækenlands fodboldlandshold
Sport i Lissabon